Diese Liste der Abgeordneten zum Wiener Landtag und Mitglieder des Wiener Gemeinderats (6. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat in der 6. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 9. Oktober 1949 bis zum 17. Oktober 1954. Die Angelobung der Abgeordneten erfolgte in der ersten Sitzung am 5. Dezember 1949, wobei die erste Sitzung von Landtag und Gemeinderat am selben Tag stattfand. Nach der Landtags- und Gemeinderatswahl 1949 entfielen 52 der 100 Mandate auf die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ), 35 auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP), 7 auf die Kommunistische Partei Österreichs und Linkssozialisten (Linksblock) (LB) sowie 6 auf die Wahlpartei der Unabhängigen (WdU). Der Landtag wählte am 5. Dezember 1954 die Landesregierung Körner III.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Die Funktion des 1. Landtagspräsidenten übernahm am 5. Dezember 1949 der SPÖ-Abgeordnete Bruno Marek. Zum 2. Landtagspräsidenten wurde der ÖVP-Abgeordnete Karl Mühlhauser gewählt. Das Amt des 3. Landtagspräsidenten hatte zunächst Franz Koci (SPÖ) inne, der sein Amt am 22. Juni 1951 zurücklegte. Ihm folgte am 13. Juli 1951 Konrad Lötsch nach.

Landtagsabgeordnete 
Die Mandate wurden bei der Landtagswahl 1949 in sieben Wahlkreisen sowie über die Reststimmenliste (RM) vergeben.

Literatur 
 Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.): Der Gemeinderat der Stadt Wien, der Wiener Landtag, der Wiener Stadtsenat, die Wiener Landesregierung 1945–1985.

06